Миклаши — топоним:

Белоруссия 
 Миклаши — деревня в Вензевецком сельсовете Дятловского района Гродненской области.
 Миклаши — деревня в Дятловском сельсовете Дятловского района Гродненской области.

Украина 
 Миклаши — село в Белогорском районе Хмельницкой области.